Seebach (Bas-Rhin), een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin
Seebach (Baden), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Seebach (Mühlhausen), een plaats in de gemeente Mühlhausen in de Duitse deelstaat Thüringen
Seebach (Rijnland-Palts), een plaats in de gemeente Bad Dürkheim in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Seebach (Wartburgkreis), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Seebach (Zürich), een voormalige gemeente en stadsdeel in Zürich

Personen
Tommy Seebach, een Deense musicus